Il doppio femminile del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Lindsay Davenport e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Viktoryja Azaranka e Caroline Wozniacki hanno battuto in finale Juliana Fedak e Michaëlla Krajicek 6–1, 7–6(2).

Teste di serie 

  Vania King /  Alla Kudrjavceva (semifinali)
  Viktoryja Azaranka /  Caroline Wozniacki (campioni) 

 Marina Eraković /  Lucie Šafářová (primo turno) 
 Līga Dekmeijere /  Kacjaryna Dzehalevič (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009